Клиж — село в Польщі, у гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства.
 Вельки Клиж — село, громада округу Партизанське, Тренчинський край.